Saalfeld/Saale, een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Saalfeld-Rudolstadt, een district in de Duitse deelstaat Thüringen
Saalfeld (Mühlhausen), een dorp in Thüringen
 abdij Saalfeld, een voormalige rijksabdij in Saalfeld
Zalewo (Duits: Saalfeld), een stad in Polen, voormalig Oost-Pruisen